Мицуко (Mitsouko) — духи 1919 года от Guerlain. Их название происходит от французской транслитерации японского женского личного имени Мицуко. Это фруктовый шипровый аромат, верхние ноты которого включают бергамот, ноты сердца: персик, роза, ирис, гвоздика и жасмин, а базовые ноты: ветивер, дубовый мох и лабданум.

История 
Мицуко были созданы парфюмером Жаком Герленом в 1919 году. С тех пор парфюм остаётся постоянно доступным. Мицуко сохранились в оригинальной рецептуре 1919 года в архивах Осмотеки, подаренной коллекции Тьерри Вассером. В современную эпоху он несколько раз пересматривался. Это был любимый аромат Чарли Чаплина, Ингрид Бергман, Джин Харлоу, Сергея Дягилева, и Анаис Нин.

Название 
Точной информации о происхождении названия нет. Одна из версий происхождения названия заключается в том, что оно было навеяно именем героини романа Клода Фаррера La bataille («Битва»). Действие романа разворачивается в Японии во время русско-японской войны и повествует о вымышленной любви между офицером британского флота и некой «Мицуко», женой адмирала флота маркиза Йорисаки. Йорисака и британский офицер отправляются на войну, и Мицуко сдержанно ждёт, кто из них двоих вернётся к ней живым.

Другая возможность заключается в том, что он был вдохновлён историей Мицуко Аоямы, матери Ричарда фон Куденхове-Калерги.

В культуре 
 Перечисляется Геллой на сеансе Варьете Воланда («Мастер и Маргарита»):

 Упоминается Фрэнком Слэйдом (Аль Пачино) в фильме «Запах женщины» (1992):

Примечание 

Духи (парфюмерия)